Накло је топоним који може да се односи на:

 Накло, градић и управно средиште истоимене општине Накло, Горењска регија у Словенији;
 Општина Накло, општина у Горењске регије, седиште општине у истоименом градићу;
 Накло (Пећ), насеље у општини Пећ на Космету у Србији;
 Накло (Оломоуц), насеље у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република;
 Накло над Нотечем, град у Кујевском војводству у Пољској;
 Накло над Нотечем (општина), општина у Кујавско-поморском војводству у Пољској;
 Накловски округ, округ у Кујавско-поморском војводству у Пољској.